Nyitra (idioma húngaro), también llamada Nitra (idioma eslovaco) o Neutra (idioma alemán), puede referirse a diversos lugares geográficos:

El Río Nitra, en Eslovaquia.
La ciudad de Nitra, en Eslovaquia.
El distrito de Nitra, en Eslovaquia.
La región de Nitra, en Eslovaquia.
El condado de Nyitra, una región histórica del extinto Reino de Hungría.

Nitra también puede referirse a 
 (9543) Nitra, un asteroide del cinturón de asteroides descubierto en 1983.